Florence - Rome